Nestel (krijgsmacht), een erekoord of fourragère, een gevlochten koord op de schouder van een uniform;
 Malie (veter), de versteviging aan het uiteinde van een veter, koord of rijgsnoer.